Andrea Antonelli (1988–2013), Italiaans motorcoureur
 Cosimo Antonelli (1925–2014), Italiaans waterpolospeler
 Dominic Antonelli (1967), Amerikaans ruimtevaarder
 Ennio Antonelli (1936), Italiaans geestelijke
 Ferdinando Giuseppe Antonelli (1896–1993), Italiaans geestelijke
 Filippo Antonelli (1978), Italiaans voetballer
 Giacomo Antonelli (1806–1876), Italiaans geestelijke
 Giovanni Battista Antonelli (1527–1588), Italiaans militair ingenieur
 Kathleen Antonelli (1921–2006), Iers computerprogrammeurster
 Laura Antonelli (1941–2015), Italiaans actrice
 Luca Antonelli (1987), Italiaans voetballer
 Maria Antonelli (1984), Braziliaans beachvolleybalster
 Niccolò Antonelli (1996), Italiaans motorcoureur
 Rômulo Marques Antonelli (1982), Braziliaans voetballer